Хидаят — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хидаят, Мохамад Сулейман — индонезийский политический деятель. 
 Хидаят, Тауфик (род. 1981) — индонезийский бадминтонист, выступающий в одиночном разряде.
 См. также 
 Хидаят Нур Вахид (род. 1960) — индонезийский политический деятель.